Martosi Feszty Béla (Ógyalla, 1868. szeptember 19. – Ógyalla, 1928. július 10.) ógyallai földbirtokos, miniszteri tanácsos, országgyűlési képviselő, cigányügyi kormánybiztos, pomológus.

Élete
Apja Feszty Szilveszter (Rehrenbeck; 1819–1910) ógyallai földbirtokos 1887-ben magyar nemességet szerzett. Édesanyja Linczmayer Jozsefa (1822–1885). Testvérei Feszty Adolf építész, országgyűlési képviselő, Feszty Lajos Komárom főügyésze, a tatai Eszterházy hitbizomány jószágigazgatója, Feszty Gyula építész, bankigazgató, Feszty Árpád festőművész, Feszty István huszártiszt. Felesége Csepy Ilona, gyermekei Edit (Peller Sándorné) festőművésznő, Katalin és István.

Legfiatalabb gyermekként mindössze 25 évesen az udvardi járás főszolgabírója.

Iskoláit Pozsonyban, Esztergom, Nagyszombatban, Lőcsén és Budapesten végezte, ahol jogot hallgatott és 1891-ben végzett. 1892-től joggyakornok Komárom vármegyében, 1893-tól aljegyző, 1894-től az udvardi járás főszolgabírója. 1896-ban szabadelvű programmal legyőzte Heckenast György függetlenségi párti jelöltet és országgyűlési képviselő lett. Az országgyűlésben mint legfiatalabb képviselő korjegyző. 1906-ig a szabadelvű párt bukásáig képviselő, akkor gróf Zichy Miklós legyőzte.

1919-ben a nemzeti munkapárt programjával kampányolt, de Kürthy Istvánnal szemben visszalépett. Ezután a belügyminisztériumban miniszteri osztálytanácsos lett, majd cigányügyi kormánybiztos. Rövid idő elteltével visszavonult. Ógyallai gazdaságában elsősorban gyümölcsöt és dohányt termesztett.

Alelnöke volt a Vágbalparti Ármentesitő Társulatnak, a komáromi Délszlovenszkói Raktárszövetkezetnek, valamint az Érsekújvári Népbanknak. A Jókai Egyesület alapító és igazgató tanácsi tagja.

Richter János szenátor temette. A családi sírboltba helyezték örök nyugalomra.

Jókaival való rokonsága

Jegyzetek

Források
Prágai Magyar Hírlap 7/157, 6 (1928. július 13.; Alapy Gyula)
opac-nevter.pim.hu
1901 Országgyülési almanach 1901–1906. Budapest, 260.
gyászjelentése

Ógyallaiak
Béla
Országgyűlési képviselők
Magyar pomológusok
1868-ban született személyek
1928-ban elhunyt személyek